Олукеми Олуфунто Баденок (), урождённая Адегоке (), более известна как Кеми Баденок (, в английской транскрипции Бэйднок , в гэльской — Баденох (); род. 2 января 1980, Уимблдон, Лондон) — британский политический и государственный деятель. Министр внешней торговли Великобритании (2022—2023), министр предпринимательства и торговли (с 2023).

Биография 
Родилась 2 января 1980 года в Уимблдоне в семье уроженцев Нигерии Феми (умер в феврале 2022 года) и Феи Адегоке, имеет брата и сестру. Мать — преподаватель физиологии, отец был врачом общей практики. Значительную часть детства и юности Кеми провела в Лагосе, где работал отец, и в США, где преподавала мать. В 16-летнем возрасте вернулась в Великобританию из-за ухудшения финансового положения семьи. Окончила колледж Феникс дополнительного профессионального образования в районе  лондонского боро Мертон, в 2003 году получила в университете Сассекса степень магистра по компьютерному инжинирингу, затем работала по специальности в компании CGI Group и одновременно училась в Биркбеке — подразделении Лондонского университета — где в 2009 году получила степень бакалавра по праву.

Занимала должность заместителя директора в банке , руководила IT-отделом журнала «The Spectator», в 2015 году была избрана в Лондонскую ассамблею.

Политическая карьера 
В 2017 году избрана в Палату общин от округа Сэффрон Уолден в графстве Эссекс, победив с результатом 61,8 % сильнейшую из соперников — лейбористку Джейн Берни (Jane Berney).

В июле 2019 года назначена парламентским помощником министра образования, а в феврале 2020 — младшим секретарём Казначейства и помощником министра по вопросам равноправия.

С 16 сентября 2021 по 6 июля 2022 года занимала должность младшего министра по местному самоуправлению в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства.

Выступала за выход Великобритании из Евросоюза, зарекомендовала себя решительной противницей идеологии «Воук», в том числе скептически относится к расширению прав трансгендеров.

После скандальной отставки Бориса Джонсона Баденок выставила свою кандидатуру на выборах главы Консервативной партии Великобритании, но по итогам четвёртого тура голосования парламентариев 19 июля 2022 года выбыла из дальнейшей борьбы, получив наименьшую поддержку из четырёх претендентов — 59 голосов.

6 сентября 2022 года при формировании правительства Лиз Трасс получила портфель министра внешней торговли, председателя Торгового совета.

25 октября 2022 года по завершении нового правительственного кризиса был сформирован кабинет Риши Сунака, в котором Баденок сохранила прежнюю должность и дополнительно была назначена министром равноправия.

7 февраля 2023 года премьер-министр Сунак произвёл реорганизацию правительства, в результате которой функции Баденок были расширены, и она стала министром предпринимательства и торговли.

Личная жизнь 
Кеми Баденок замужем, её супруг — сотрудник Deutsche Bank Хэмиш Баденох (Hamish Badenoch), у них есть две дочери и сын.

Примечания

Ссылки 
 

Члены Консервативной партии Великобритании
Женщины-политики Великобритании
Члены парламента Соединённого Королевства (2017—2019)
Члены парламента Соединённого Королевства с 2019 года
Председатели совета по торговле
Выпускники Биркбека